Meine Nichte Susanne –  film del 1950 diretto da Wolfgang Liebeneiner
Meine Nichte Susanne –  film tv del 1964 diretto da Thomas Engel